Harry Lee – atleta statunitense
 Harry Lee – tennista britannico
 Harry Lee – attore statunitense (1872-1932)
 Harry Lee – calciatore inglese